Brama Brandenburska – zabytkowa budowla w Berlinie
 Brama Brandenburska – zabytkowa budowla w Poczdamie
 Brama Brandenburska – historyczna brama miejska w Kaliningradzie, część dawnej twierdzy
 Brama Brandenburska – gotycka brama miejska w Altentreptow

Zobacz też 
 Brandenburger Tor